Le tournoi de tennis d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 9 au .

Angeles Montolio remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Bovina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Květa Hrdličková et Barbara Rittner.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2001 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2001
Portugal
Sport au Portugal en 2001
Tennis en avril 2001